Marek Suchý est un footballeur tchèque, né le  à Prague en Tchécoslovaquie. 

Marek Suchý évolue depuis 2021 au Mladá Boleslav où il occupe le poste de défenseur.

Biographie

Slavia Prague 
Marek Suchý formé au Slavia Prague, rejoint l'équipe première dès la saison 2005-2006. Lors du mercato estival 2008, Suchý est contacté par des clubs en Angleterre, en Écosse, en France et en Allemagne, mais le joueur décide finalement de rester avec le club tchèque. Le , il est prêté au Spartak Moscou pour un an avec une option d'achat à  d'euros. À la fin de la saison le club russe lève l'option d'achat.

FC Bâle 
En , Suchý est prêté avec option d'achat à l'équipe suisse FC Bâle pour la seconde moitié de la saison 2013-2014. Il marque son premier but pour le club suisse lors du quart de finale de la coupe de Suisse pour une victoire 6 buts à 1 face au FC Le Mont le . À la fin de la saison 2013-2014 Suchý remporte le championnat de Suisse avec FC Bâle. Le , le FC Bâle lève l'option d'achat.

Suchý remporte également le championnat de Suisse avec FC Bâle pour la saison 2014-2015, la saison 2015-2016 et la saison 2016-2017.

En sélection 

Il est retenu par le sélectionneur Pavel Vrba dans la liste des 23 joueurs pour disputer l'Euro 2016.

Statisties

Palmarès 
 Slavia Prague
 Championnat de Tchéquie : 2008, 2009
 FC Bâle
 Championnat de Suisse : 2014, 2015, 2016 et  2017
 Coupe de Suisse : 2017

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur international tchèque
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FC Bâle
Joueur du FC Augsbourg
Joueur du Mladá Boleslav
Naissance en mars 1988
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie